Objectes: 
 Agulla de cosir, instrument amb punxa que serveix per cosir
 Agulla de ganxet, instrument amb punxa corba que serveix per a fer un tipus de puntes, el ganxet
 Agulla de cap, eina per a fixar roba quan es vol embastar
 Agulla de fer mitja, barreta d'acer usada per a fer punt de mitja
 Agulla hipodèrmica, instrument punxant per introduir o extreure substàncies líquides d'un ésser viu
 Agulla o pinça d'estendre, estri usat per a subjectar la roba per tal que s'eixugui
 Agulla de corbata, peça indumentària que subjecta una corbata fixant-la a la camisa 
 Zoologia:
 Agulla prima, peix beloniforme de nom científic Belone belone gracilis
 Botànica: Agulla, fulla acicular, com la dels pins 
 Cultura popular: Agulla, pilar que es basteix a l'interior d'un castell amb estructura de tres o quatre (vegeu glossari de termes castellers)
 Geografia: 
 l'Agulla, cim del municipi de Bot (Terra Alta)
 l'Agulla (el Catllar), monòlit del municipi del Catllar, al Tarragonès
 Agulla de Bot, cim dels municipis de Bot i Prat de Comte (Terra Alta) 
 Agulla Franqueville, muntanya de la província d'Osca (Aragó)
 l'Agulla Grossa, cim de la serra de Miralles, a l'Anoia
 Agulles d'Amitges, al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
 Cala Agulla, Cala de Mallorca
 Hidrologia:
 Agulla (hidrologia), canal de drenatge o d'irrigació de la Plana del Rosselló, el Riberal o la Salanca
 Geologia:
Agulla de lava, grans masses punxegudes de lava viscosa formades en contextos d'activitat volcànica.